Biagioli est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :
 
 Cecilia Biagioli (1985-), nageuse argentine,
 Giosafatte Biagioli (1769-1830), homme politique, professeur et grammairien italien,
  (1934-), footballeur argentin,
 Pietro Biagioli (1929-2017), footballeur italien.

Patronyme italien